Фридель — фамилия. 

Известные носители:
 Фридель, Адам (ок. 1780—?) — датский филэллин и авантюрист. 
 Фридель, Брэд (род. 1971) — американский футболист, основной вратарь.
 Фридель, Джошуа (род. 1986) — американский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Фридель, Жак (1921—2014) — французский физик-теоретик. Член Парижской Академии наук (1977).
 Фридель, Жорж (1865—1933) — французский минералог и кристаллограф.
 Фридель, Кнут (1832—1899) — шведский борец, чемпион олимпийских игр.
 Фридель, Натан (Пелед, 1913—1992) — израильский политик, депутат Кнессета.
 Фридель, Шарль (1832—1899) — французский химик-органик и минералог, член Парижской Академии наук (1878).
 Фридель, Эгон (1878—1938) — австрийский писатель и актёр.